Norder-Holmtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norder-Holmtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (12,5 ha)
Norder-Holmtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn